Andorrees voetbalelftal (mannen)
 Andorrees voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Andorrees voetbalelftal (vrouwen)